Д-81ТМ (Индекс ГРАУ — 2А46) — советская гладкоствольная танковая пушка. Была разработана в Свердловском ОКБ-9.

История создания 

После принятия на вооружение танковой пушки 2А26 в составе вооружения новых основных танков Т-64А и Т-72, опыт эксплуатации выявил недостаток новых 125-мм гладкоствольных танковых пушек. Из-за более тонких стенок стволов по сравнению со стволами нарезных пушек, ствол орудия вследствие влияния погодных и температурных факторов был подвержен искривлению, что негативно сказывалось на точности стрельбы. Также выявлена неудачная конструкция противооткатных устройств. В результате теплового расширения в противооткатных устройствах образовывалась смесь из противооткатной жидкости и компенсационного воздуха, что приводило к неравномерному откату орудия и существенному снижению точности стрельбы. Для устранения недостатков начаты работы над модернизированной версией орудия 2А26. Новая пушка разрабатывалась в ОКБ-9 под руководством Голубева В. А. и в 1970 году танковая пушка 2А46 принята на вооружение.

Описание конструкции 

Основными составляющими 2А46 являются: ствол, термозащитный кожух, казённик, люлька, противооткатные устройства, подъёмный механизм и ограждение. Ствол орудия состоит из трубы, на которой закреплён эжектор для продувки ствола от остаточных пороховых газов. На стволе закреплён термозащитный кожух, состоящий из четырёх тонкостенных цилиндрических секций. Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката, закреплённого в казённике орудия и гидропневматического накатника, с помощью которого осуществляется накат. Предельная длина отката составляет 340-мм. Ствольная группа закреплена в цельнолитой люльке обойменного типа. В люльке установлены латунные втулки, по которым перемещается ствол орудия во время отката и наката, а также сектор подъёмного механизма. Подъёмный механизм устанавливается на специальном кронштейне в башне танка.

Модификации 

 2А46 — базовая модификация для установки в танки типа Т-64А и Т-80;
 2А46-1 — базовая модификация для установки в танки типа Т-72;
2А46-2 — модифицированная версия 2А46, адаптированная под использование ПТУР. Принята на вооружение в 1976 году как вооружение танков Т-64А и Т-80;
2А46М — модифицированная версия пушки 2А46. Внедрена возможность быстрого перестволения орудия, без демонтажа из башни танка. Адаптирована под использование ПТУР 9М119М. Действительная дальность выстрела сходу по движущимся целям повышена в 1,5 раза. В накатнике и тормозе отката обеспечен визуальный контроль рабочей жидкости. Принята на вооружение в 1980 году. Устанавливается в танки типа Т-72Б и Т-90;
 2А46М-1 — вариант пушки 2А46М для установки в танки типа Т-80;
 2А46М-2 — вариант пушки 2А46М для установки в опытный танк Чёрный орёл;
2А46М-4 — модифицированная версия пушки 2А46М-1. Улучшена жёсткость конструкции и точность конструкции. Кучность стрельбы улучшена на 15-20 %, суммарное рассеивание сходу уменьшено в 1,7 раза. Предназначена для установки в танки типа Т-80;
 2А46М-5 — модифицированная версия пушки 2А46М. Орудие принято на вооружение в 2005 году. Устанавливается в танки Т-90А/АМ. Кроме того может быть установлено и на более ранние модификации Т-90, а также на танки Т-72;
 2А75 — вариант пушки 2А46М для установки в самоходную противотанковую артиллерийскую установку 2С25;
 КБА-3 — украинская копия советской танковой пушки 2А46, предназначена для установки в танки украинского производства типов Т-84 и Т-80УД.
 ZPT-98 — название китайской нелицензионной копии пушки 2А46М, предназначеной для установки в танки китайского производства типов Type 96, MBT 2000, Type 98, Type 99 и др.

Примечания

Сноски

Литература

Ссылки 

 
 

Танковые орудия СССР
Артиллерия калибра 125 мм
Военная продукция завода «Баррикады»
Военная продукция завода «Новое Сормово»
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»
Военная продукция завода № 9